Der Honda ZR-V ist ein fünfsitziges Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Honda, das zwischen dem HR-V und dem CR-V positioniert ist und weltweit verkauft wird. In Nordamerika wird die Baureihe als Honda HR-V vermarktet, genauso wie in China die Version von Dongfeng Honda. Das Fahrzeug teilt sich die Plattform mit der elften Generation des Civic.

Geschichte

Nordamerika 
Erstmals vorgestellt wurde das SUV in der nordamerikanischen Ausführung Anfang April 2022. In den Handel kam es dort Anfang Juni 2022. In Nordamerika stellt der Wagen die dritte Generation des Honda HR-V dar; der in Europa bekannte HR-V wird auf diesem Markt nicht angeboten. Der HR-V wird ausschließlich von einem 2,0-Liter-Ottomotor mit 118 kW (160 PS) angetrieben. Serienmäßig hat er Vorderradantrieb, gegen Aufpreis ist Allradantrieb verfügbar. Die Produktion für Amerika erfolgt im mexikanischen Celaya.

China 
In China wurde der in Guangzhou bei GAC Honda gefertigte ZR-V Anfang Mai 2022 präsentiert. Ende August 2022 kam er in China auf den Markt. Zum Marktstart stand im ZR-V ausschließlich ein aufgeladener 1,5-Liter-Ottomotor mit 134 kW (182 PS) und Vorderradantrieb zur Verfügung. Im Oktober 2022 debütierte dann noch eine Version mit Hybridantrieb. Sie kam im Februar 2023 auf den Markt.

Das andere Joint Venture Dongfeng Honda bietet die Baureihe mit leicht verändertem Aussehen an. Diese Variante wird als HR-V vermarktet.

Japan 
Für den japanischen Markt debütierte der ZR-V im Juli 2022. Er soll dort im April 2023 auf den Markt kommen. Diese Version unterscheidet sich von den anderen Varianten insbesondere durch einen anderen Kühlergrill. Angetrieben wird sie entweder von einem aufgeladenen 1,5-Liter-Ottomotor mit 131 kW (178 PS) oder dem Hybridantrieb, der auch im Civic zum Einsatz kommt und maximal 135 kW (184 PS) leistet. Beide Varianten sind gegen Aufpreis mit Allradantrieb verfügbar. Der japanische ZR-V wird in Yorii gefertigt.

Europa 
Für den europäischen Markt wurde der ZR-V im Mai 2022 angekündigt. Der Marktstart soll 2023 erfolgen. Er wird nur mit Otto-Hybridantrieb angeboten.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website USA (englisch)
 Offizielle Website China (chinesisch)
 Offizielle Website Japan (japanisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell